Il termine 2nd Division può applicarsi a varie unità militari a livello di divisione

Divisioni di fanteria 
 2nd Division (Australian Army) – divisione di fanteria dell'Australian Army
 2nd Canadian Division – divisione di fanteria del Canadian Army
 2nd Infantry Division (British Army) – divisione di fanteria del British Army
 2nd (African) Division – divisione di fanteria del British Army composta da truppe coloniali africane
 2nd (Rawalpindi) Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la prima guerra mondiale
 2nd New Zealand Division – divisione di fanteria del New Zealand Army
 2nd Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army
 2nd South African Infantry Division – divisione di fanteria del South African Army

Divisioni di cavalleria 
 2nd Cavalry Division (British Army) – divisione di cavalleria del British Army
 2nd Indian Cavalry Division – divisione di cavalleria del British Indian Army
 2nd Cavalry Division (United States Army) – divisione di cavalleria dell'United States Army

Divisioni corazzate 
 2nd Armoured Division (Australian Army) – divisione corazzata dell'Australian Army
 2nd Armoured Division (British Army) – divisione corazzata del British Army
 2nd Armored Division (United States Army) – divisione corazzata dell'United States Army

Altre 
 2nd Marine Division – divisione dell'United States Marine Corps